Il distretto di Eskeldi () è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Karabulak.

Eskeldi